Пурепеча или тараско:

 Пурепеча, или тараски — индейский народ Мексики
 Пурепеча — язык народа пурепеча
 Государство тарасков (Пурепеча) — доколумбово государство, созданное народом пурепеча (тарасков) на территории современной Мексики со столицей в Цинцунцане.